Natura umana, la condizione umana dal punto di vista filosofico
Natura umana (album), album discografico del cantante Gianluca Grignani del 2011
Natura umana (singolo), brano musicale singolo tratto dall'album omonimo di Gianluca Grignani